Analavory (Itasy), een plaats en gemeente in het district Miarinarivo in de Malagassische regio Itasy
Analavory (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in het district Manakara in de Malagassische regio Vatovavy-Fitovinany